1978 – piętnasty sezon Szwedzkiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1978 w sportach motorowych
1978